Мака́рово — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Макарово — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Макарово — деревня в Витебском районе Витебской области.

Казахстан 
 Макарово — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Макарово — село в Шелаболихинском районе.

Архангельская область 
 Макарово — деревня в Сольвычегодском городском поселении Котласского района.
 Макарово — деревня в Черемушском сельском поселении Котласского района.
 Макарово — деревня в Холмогорском районе.

Башкортостан 
 Макарово — деревня в Аургазинском районе.
 Макарово — село в Ишимбайском районе.

Брянская область 
 Макарово — деревня в Жирятинском районе.

Владимирская область 
 Макарово — деревня в Ковровском районе.
 Макарово — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Макарово — деревня в Великоустюгском районе.
 Макарово — село в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Макарово — деревня в Лесковском сельском поселении Вологодского района.
 Макарово — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Макарово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Макарово — деревня в Междуреченском районе.

Забайкальский край 
 Макарово — деревня в Шилкинском районе.

Ивановская область 
 Макарово — деревня в Кинешемском районе.
 Макарово — деревня в Пестяковском районе.
 Макарово — деревня в Приволжском районе.
 Макарово — деревня в Родниковском районе.

Иркутская область 
 Макарово — село в Киренском районе.

Калужская область 
 Макарово — деревня в Дзержинском районе.
 Макарово — деревня в сельском поселении «Деревня Тростье» Жуковского района
Макарово — деревня в сельском поселении «село Тарутино» Жуковского района
Макарово — село в Перемышльском районе.
Макарово — деревня в Тарусском районе.

Кемеровская область 
 Макарово — деревня в Тяжинском районе.

Костромская область 
 Макарово — деревня в Антроповском районе.
 Макарово — деревня в Мантуровском районе.
 Макарово — деревня в Нерехтском районе.
 Макарово — деревня в Островском районе.

Красноярский край 
 Макарово — деревня в Дзержинском районе.

Курганская область 
 Макарово — деревня в Шадринском районе.

Курская область 
 Макарово — село в Железногорском районе.

Марий Эл 
 Макарово — деревня в Горномарийском районе.
 Макарово — деревня в Куженерском районе.

Москва 
 Макарово — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 
 Макарово — село в городском округе Черноголовка.
 Макарово — деревня в Каширском районе.
 Макарово — деревня в Лотошинском районе.
 Макарово — деревня в Можайском районе.
 Макарово — деревня в городском округе Подольск.

Ненецкий автономный округ 
 Макарово — деревня в Заполярном районе.

Нижегородская область 
 Макарово — деревня в Сокольском районе.

Новгородская область 
 Макарово — деревня в Боровичском районе.

Пермский край 
 Макарово — деревня в Козьмодемьянском сельском поселении Карагайского района.
 Макарово — деревня в Нердвинском сельском поселении Карагайского района.
 Макарово — деревня в Сивинском районе.
 Макарово — деревня в Чернушинском районе.
 Макарово — деревня в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Макарово — деревня в Великолукском районе.
 Макарово — деревня в Новоржевском районе.
 Макарово — деревня в Новосокольническом районе.
 Макарово — деревня в Палкинском районе.
 Макарово — деревня в Печорском районе.

Саратовская область 
 Макарово — село в Ртищевском районе.

Смоленская область 
 Макарово — деревня в Ельнинском районе, упразднена в 2001 г.
 Макарово — деревня в Монастырщинском районе.

Тверская область 
 Макарово — деревня в Бельском районе.
 Макарово — деревня в Бологовском районе.
 Макарово — деревня в Весьегонском районе.
 Макарово — село в Пеновском районе.
 Макарово — деревня в Ржевском районе.
 Макарово — деревня в Удомельском районе.

Удмуртия 
 Макарово — деревня в Вавожском районе.
 Макарово — деревня в Граховском районе.
 Макарово — деревня в Завьяловском районе.

Ярославская область 
 Макарово — деревня в Ермаковском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Макарово — деревня в Слободском сельском округе Даниловского сельского поселения Даниловского района.
 Макарово — село в Ростовском районе.
 Макарово — станция между Даниловом и Вологдой.
 Макарово — деревня в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района.
 Макарово — деревня в Огарковском сельском поселении Рыбинского района.
 Макарово — деревня в Ермаковском сельском поселении Любимского района.
 Макарово — деревня в Осецком сельском поселении Любимского района.
 Макарово — деревня в Некрасовском районе.
 Макарово — деревня в Ильинском сельском округе Ильинского сельского поселения Угличского района.
 Макарово — деревня в Путчинском сельском округе Ильинского сельского поселения Угличского района.

Украина 
 Макарово — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Макарово — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Макарово — село в Братском районе Николаевской области.
 Макарово — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Макарово — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Макарово — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.

См. также 
 
 
 Новомакарово
Чёрное Макарово